Шака́й — караимская фамилия.

Известные носители 
 Шакай, Моисей Иосифович (1883—1942) — режиссёр, выпускник АКДУ, последний руководитель Евпаторийского караимского драматического кружка.
 Шакай, Садук Ильич (1822—1895) — гласный Евпаторийской городской Думы, директор тюремного комитета, член ряда благотворительных учреждений.